In Europa (televisieprogramma), een televisieprogramma gebaseerd op de boeken van Geert Mak.
 In Europa (boek), een boek geschreven door Geert Mak.